Коккінакі Володимир Костянтинович (1904—1985) — заслужений льотчик-випробувач, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації.
 Коккінакі Костянтин Костянтинович (1910—1990) — заслужений льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу, молодший брат Володимира.